Váša (Vášová) je domácí forma jména Václav.

příjmení
 Alta Vášová (* 1939), slovenská spisovatelka literatury pro děti a mládež a scenáristka
 Lidmila Vášová, rozená Hyhlíková (1939–2020), vysokoškolská pedagožka knihovnictví
 Luděk Váša (* 1962), český podnikatel a sportovec 
 Marie Vášová (1911–1984), česká herečka, členka činohry ND v Praze
 Miroslav Váša (1920–1996), český malíř, grafik a ilustrátor
 Petr Váša (* 1965), český básník, hudebník, skladatel, výtvarník, herec a vysokoškolský pedagog
 Věra Vášová-Váňová (1879–1963), česká spisovatelka, básnířka a překladatelka

jiný význam
 Váša (rybník) – rybník v Milevsku

Externí odkazy